Widerstandsnest 81 (Normandië)
 Widerstandsnest 81 (IJmuiden)